През 2009 г. се проведе поредното Британско първенство по снукър. То се състои в Telford International Centre, Телфорд от 5 декември до 13 декември. Това 26-о издание на Британското първенство, откакто то е валидно за ранкинг системата, е спечелено от Дин Джънхуй, който победи на финала Джон Хигинс с 10 - 8 фрейма.

Награден фонд 
Победител: £100 000
Финалист: £46 500
Полуфинал: £23 250
Четвъртфинал: £16 450
Осминафинал: £12 050
1/32 финал: £8750
1/48 финал: £5500
1/64 финал: £2300
Най-голям брейк: £5000
Максимален брейк на телевизионна маса: £25 000
Наградния фонд възлиза на £625 000!

Основна схема

Финал

Квалификации

Сенчъри брейкове

Кралификационен кръг 
 143, 125, 110, 104 Том Форд
 141 Стюарт Бингам
 138, 101 Thepchaiya Un-Nooh
 135, 115 Джими Робъртсън
 134 Brendan O'Donoghue
 129, 110 Стивън Лий
 128 Дейвид Гилбърт
 127, 108 Саймън Бедфорд
 127, 103 Лян Уънбо
 122 Марк Джойс
 120 Антъни Хамилтън
 114, 113, 105, 101, 100 Питър Лайнс
 113, 100 Тоби Драго
 111 Лий Спик
 111 Робърт Милкинс
 111 Род Лауър
 108 Дейвид Грей
 107 Матю Стивънс
 106 Матю Коуч
 104, 102 Рори МакЛойд
 104, 100 Крейг Стедман
 103 Макр Дейвис
 102 Xiao Guodong
 100 Дейвид Морис
 100 Доминик Дейл
 100 Андрю Хигинсън

TV Stages Centuries 
 141, 136, 132, 115, 102, 101 Марк Селби
 141, 103 Стивън Лий
 137, 127, 119, 100 Нийл Робъртсън
 134, 118, 116, 114, 110, 104 Рони О'Съливан
 134, 114, 113 Дин Джънхуй
 130, 115, 112, 108 Стивън Хендри
 129, 127, 116, 115, 115, 110, 109 Джон Хигинс
 125 Райън Дей
 124, 102 Алистър Картър
 124 Лян Унбо
 121, 112, 104, 100 Марк Алън
 119, 101 Шон Мърфи
 114 Питър Лайнс
 108, 103 Стивън Магуайър
 104 Марко Фу
 101 Матю Стивънс
 100 Джейми Коуп

Британско първенство по снукър